Лунданка:

 Лунданка (река) — река в Кировской области
 Лунданка (посёлок) — посёлок в Кировской области